Beeker ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Beeker, deutscher Dramaturg, Autor und Übersetzer
 Käthe van Beeker (1863–1917), deutsche Schriftstellerin